De West African Nations Cup 1982 was het eerste toernooi van de West African Nations Cup. Het toernooi werd gehouden van  13 tot en met 23 februari 1982 in Benin. Ghana won het toernooi door in de finale Togo te verslaan.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Externe link
Details op rsssf.com

Voetbal in 1982
Voetbal in Benin
West African Nations Cup
Sportevenement in Benin